Jervis ist der Familienname folgender Personen:
 George A. Jervis (1903–1986), britischer Mediziner 
 Jake Jervis (* 1991), englischer Fußballspieler
 John Jervis, 1. Earl of St. Vincent (1735–1823), britischer Admiral
 Robert Jervis (1940–2021), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Robert E. Jervis (* 1927), kanadischer Chemiker, Pionier der kriminalistischen Neutronenaktivierungsanalyse

Jervis bezeichnet:
 HMS Jervis, britischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg